Miejscowości w USA:
 Rockaway – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
Gminy w USA:
 Rockaway (ang. Rockaway Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
Zespoły:
 Rockaway – alternatywny zespół z Rzeszowa.